John Pope House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Pope House (Kentucky), ID-Nr. 76000959
 John Pope House (Tennessee), ID-Nr. 88000338